Rimska ploča naziv je osmog studijskog albuma Arsena Dedića, objavljenoga 1979. godine. Album je izdan za "PGP RTB". Album sadrži standarde poput uglazbljene pjesme Tina Ujevića "Odlazak" (u suradnji sa Sergiom Endrigom), "Zagrli me" i soundtrackom za film Petra Krelje "Vlakom prema jugu".

Popis pjesama

Vanjske poveznice 
 Discogs: Rimska ploča

Albumi Arsena Dedića
Albumi iz 1979.